Мано́н Леско́:

 «История кавалера де Гриё и Манон Леско» — роман Антуана Франсуа Прево (1731). Его адаптации:

 В театре
Опера
 «» — трёхактная опера Даниэля Обера на либретто Эжена Скриба (1856).
 «Манон» — лирическая опера Жюля Массне на либретто Анри Мельяка и Филиппа Жиля (1884).
 «» — одноактная опера-пастиш Жюля Массне на либретто Жоржа Буайе (1894).
 «Манон Леско» — опера в 4-х актах Джакомо Пуччини на либретто Луиджи Иллики, Джузеппе Джакозы, Руджеро Леонкавалло, Доменико Оливы и Марко Праги с участием Джакомо Пуччини и Джулио Рикорди (1893).
 «Бульвар одиночества» — одноактная опера Ханса Вернера Хенце на либретто Греты Вайль по пьесе Вальтера Йоккиша. Действие разворачивается в Париже после Второй мировой войны (1952).

Балет
 «Манон Леско» — балет Жана Омера на музыку Фроманталя Галеви (1830).
 «Манон» — балет Кеннета Макмиллана на музыку, собранную из различных произведений Жюля Массне (1974).

 В кинематографе
 «Манон» — фильм Анри Клузо с Сесиль Обри в главной роли (Франция, 1949).
 «Манон 70» — фильм Жана Ореля с Катрин Денёв в главной роли (Франция-Италия-Германия, 1968).

См. также  
 «Манон с источника» — фильм режиссёра Клода Берри, экранизация романа Марселя Паньоля (Франция, 1986).